

Biografia
È vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento ed i primi decenni del novecento, autore di alcuni articoli scientifici di carattere medico e di alcune opere letterarie. Sotto lo pseudonimo di Domingo Mobac pubblicò: “Genio, Scienza ed Arte e il positivismo di Max Nordau” (1901), la novella “Psicopoli” (1905), “L'Epistola sermoneggiante alla società degli Apoti” (1922) e “Colloqui con un Lampione" (1930).